Ka’a (Kaa, Ka) – władca starożytnego Egiptu z I dynastii. 

Lata panowania:
 2960-2925 p.n.e. (Grimal)
 2878-2853 p.n.e. (Kwiatkowski)
 2870-2850 p.n.e. (Schneider)

Ka’a uważał swojego poprzednika Semercheta za uzurpatora i kazał niszczyć pamiątki po nim, natomiast imiona Anedżiba pozostawił nietknięte, co sugeruje, że mógł być synem tego ostatniego. Inna teoria mówi, że był synem Semercheta. 

Nie zachowało się wiele informacji o jego panowaniu. Przypuszcza się, że panował od 26 (według Manetona) do 34 (według Grimala) lat. Obchodził w tym czasie dwa święta sed. Jest uznawany za ostatniego z władców I dynastii. 

Pochowany został w Umm al-Kaab w Abydos.

Bibliografia 
 
 Schneider Th. „Leksykon faraonów”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001, s. 155, 

Faraonowie z I dynastii